Viteški križ železnega križa s hrastovimi listi in meči se je podeljeval na podlagi ukaza Reichsgesetzblatt I S. 613 z dne 28. septembra 1941, s tem odlikovanjem pa so se odlikovali tisti pripadniki oboroženih sil, ki so jim že bili podeljeni hrastovi listi k viteškemu križu železnega križa. 

 z vijolično barvo in zvezdico so označeni pripadniki, ki so odlikovanje prejeli posmrtno.

Glej tudi
 seznam nosilcev viteškega križa železnega križa s hrastovimi listi
 seznam nosilcev viteškega križa železnega križa s hrastovimi listi, meči in diamanti
 seznam nosilcev viteškega križa železnega križa z zlatimi hrastovimi listi
 seznam nosilcev viteškega križa železnega križa z zlatimi hrastovimi listi in meči

Seznami

Seznami nosilcev vojaških odlikovanj